Albert Brunies ist der Name folgender Personen:

* Albert Brunies (1900–1978), US-amerikanischer Jazz-Kornettist und Bandleader, siehe Abbie Brunies
 Albert Brunies (1914–1955), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, siehe Little Abbie Brunies